Komariwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Komarowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Komariwzi (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Komariwzi (Bar)

Siehe auch
 Komariw
 Komariwka